Pour la première année, la Ligue féminine de basket se dispute, lors de la saison 2005-2006, avec 14 équipes. 
Elle a vu Bourges remporter les 3 titres nationaux.

Les équipes

La saison régulière

Classement 
 En vert les équipes directement qualifiées pour les 1/4 de finale des playoffs
 En bleu les équipes qui devront passer les 1/8 de finale des playoffs
 En rouge le club relégué en NF1

Les playoffs

ou 1/8 de finale 
Tarbes - Nice
 match aller : 64 - 74 (à Nice)
 match retour : 82 - 69 (à Tarbes)
Mourenx - Clermont-Ferrand 
 match aller : 69 - 77 (à Clermont-Ferrand)
 match retour : 64 - 55 (à Mourenx)
Aix-en-Provence - Saint-Amand-les-Eaux
 match aller : 105 - 61 (à Saint-Amand-les-Eaux)
 match retour : 99 - 65 (à Aix-en-Provence)
Lattes-Montpellier - Challes-les-Eaux
 match aller : 80 - 66 (à Challes-les-Eaux)
 match retour : 58 - 62 (à Lattes)

Tableau final 

Le score de l’équipe jouant à domicile est précédé du signe *.

Les récompenses/performances 
 MVP française : Sandrine Gruda (Valenciennes)
 MVP étrangère : Tamika Whitmore (Mourenx)
 MVP espoir : Sandrine Gruda (Valenciennes)
 Tamika Whitmore (Mourenx) est incontestablement élue MVP de la saison régulière.
 Tamika Whitmore finit également meilleure marqueuse et rebondeuse de la saison régulière, et possède de plus la meilleure évaluation
 Anastasía Kostáki (Aix-en-Provence) termine elle avec la meilleure moyenne de passes décisives de la saison régulière

Tournoi de Fédération 
 C'est au Palacium de Villeneuve-d’Ascq que se déroule le Tournoi de la Fédération 2006
 En finale Bourges l'emporte devant Valenciennes. 
 Mondeville complète le podium au détriment de Villeneuve-d'Ascq
 Laia Palau (Bourges, ESP) est élue MVP

Samedi 15 avril 2006 
Valenciennes - Villeneuve-d'Ascq : 76-70
Bourges - Mondeville : 72-57

Dimanche 16 avril 2006 
Finale : Valenciennes - Bourges : 65-72
 : Villeneuve-d'Ascq - Mondeville : 68-78

Liens externes 
 Site officiel
 

Ligue féminine de basket
Basket-ball F1
France F1
Championnat F1